Hötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hötjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (0,2 ha)
Hötjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Hötjärnen (Lekvattnets socken, Värmland, 667374-131963), sjö i Torsby kommun,  (6,56 ha)
Hötjärnen (Lekvattnets socken, Värmland, 667913-132443), sjö i Torsby kommun,  (5,7 ha)
Hötjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Hötjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (2,3 ha)
Hötjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (5,29 ha)
Hötjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Hötjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Hötjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675040-154505), sjö i Ockelbo kommun, 
Hötjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675957-152290), sjö i Ockelbo kommun,  (3,92 ha)
Hötjärnen (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (2,6 ha)
Hötjärnen (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Hötjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Hötjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland, öster om Skäftesvallen), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Hötjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Hötjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Hötjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710742-142522), sjö i Krokoms kommun,  (7,91 ha)
Hötjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710752-142469), sjö i Krokoms kommun,  (13,4 ha)
Hötjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Hötjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (11,6 ha)
Stor-Hötjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Hötjärnen (Torps socken, Medelpad, 691424-152509), sjö i Ånge kommun, 
Hötjärnen (Torps socken, Medelpad, 692274-152805), sjö i Ånge kommun,  (3,8 ha)
Hötjärnen (Torps socken, Medelpad, 692482-153165), sjö i Ånge kommun,  (2 ha)
Hötjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709023-165600), sjö i Bjurholms kommun, 
Hötjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709461-164537), sjö i Bjurholms kommun, 
Hötjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,63 ha)
Hötjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,58 ha)
Stor-Hötjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,2 ha)
Hötjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716017-170291), sjö i Skellefteå kommun, 
Hötjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717668-169505), sjö i Skellefteå kommun, 
Hötjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717883-170355), sjö i Skellefteå kommun, 
Hötjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Hötjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (5,93 ha)
Hötjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720641-165145), sjö i Norsjö kommun, 
Hötjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720714-165669), sjö i Norsjö kommun, 
Hötjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 718188-174316), sjö i Skellefteå kommun, 
Hötjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720203-171527), sjö i Skellefteå kommun,  (8,35 ha)
Hötjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (3,3 ha)
Hötjärnarna (Älvsby socken, Norrbotten, 728796-173342), sjö i Älvsbyns kommun, 
Hötjärnarna (Älvsby socken, Norrbotten, 728851-173331), sjö i Älvsbyns kommun,  (5,94 ha)
Hötjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Hötjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725461-174467), sjö i Piteå kommun, 
Hötjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726980-170736), sjö i Piteå kommun, 
Hötjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727231-174469), sjö i Piteå kommun, 
Hötjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727454-173635), sjö i Piteå kommun, 
Hötjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (5,37 ha)
Hötjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Lill-Hötjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Nör-Hötjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Sör-Hötjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Hötjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727427-162956), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Hötjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729023-168868), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,2 ha)
Hötjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (17,2 ha)
Hötjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Hötjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn